Qatar Airways Tournament of Champions 2012 was a singles-only tennis tournament that was, що проходив на закритих кортах з твердим покриттям in Софія. Турнір відбувся вчетверте and was part в рамках Туру WTA 2012. The 2012 edition was the first held in Sofia, having been relocated from Bali, where the tournament was held for the previous three years and called the Commonwealth Bank Tournament of Champions. The tournament was played between 30 жовтня and 4 листопада. Ана Іванович did not defend her title this year for two reasons: She did not win, or reach, a single final this year in order to gain direct acceptance, and she did not receive a wild card due to her participation in the Кубок Федерації 2012 finals.

Tournament
The Тур WTA 2012nament of Champions was the fourth edition of the event and the first in Sofia. The tournament was run by the Жіноча тенісна асоціація (WTA) and was part в рамках Туру WTA 2012. It was the season ending championships for players who have won one of the Турніри WTA International but have not кваліфікувалась for the Фінал WTA. The singles draw saw eight women qualify from the year, and began as a round robin event, split into two groups of four, with the top four ranked players seeded. Over the first four days of competition, each player met the other three players in their group, with the top two in each group advancing to the semifinals. The first-placed player in one group met the second-placed player in the other group, and vice versa. The winners of each semifinal met in the championship match.

Prize money and points
The total prize money for the 2012 Qatar Airways Tournament of Champions was US$750,000.

1 for every match played in the round robin a player gets 25 points automatically, and за кожну перемогу в круговому турнірі they get 35 additional points
2 RR means Prize money or Points won in the Круговий турнір Round.
3 Alternates receive $7,500 in prize money, even if they do not participate.

Кваліфікація 
The six highest-ranked players who have captured at least one International tournament during the year and who are not participating in singles at the year-end Фінал WTA in Istanbul or the finals of the Fed Cup will automatically qualify for the event. The last two players are wildcards. The wildcards were awarded to Цветана Піронкова і Марія Кириленко.

2012 Турніри WTA International champions

Кваліфікувалися 

Каролін Возняцкі
Wozniacki began the year as the world no. 1; she lost her top ranking after the Відкритий чемпіонат Австралії after losing у чвертьфіналі to Кім Клейстерс 3-6, 6-7(4–7). She did not reach a final until the e-Boks Open, where she була дворазовою чинною чемпіонкою, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Анджелік Кербер 4–6, 4–6. At the Відкритий чемпіонат Франції, she lost to Кая Канепі 1-6, 7-6(7–3), 3-6. At Вімблдон, she was upset by Таміра Пашек 7-5, 6-7(4–7), 4-6 в першому колі. At the Відкритий чемпіонат США, after reaching the semifinals the previous year, she lost в першому колі 2-6, 2-6, which dropped her ranking out of the top 10 for the first time since 2009. She won her перший титул за сезон at KDB Korea Open, у фіналі перемігши Кая Канепі 6-1, 6-0. A few weeks later, she continued her good form and won the title at Кубок Кремля, claiming victory over Саманта Стосур 6–2, 4–6, 7–5, coming back from 1–4 з рахунком set. She is making her debut to the event.

Петрова Надія Вікторівна
Petrova was competing вдруге, having reached the semifinals the previous year. She кваліфікувалась for the event by winning the UNICEF Open, her first grass title defeating Уршуля Радванська з рахунком 6-4, 6-3. She won her другий титул за сезон Toray Pan Pacific Open, her first Premier 5 title since its inception, у фіналі перемігши defending champion Агнешка Радванська 6–0, 1–6, 6–3. At the slams, she reached the second round of the Australian Open, losing to Сара Еррані 2-6, 2-6. She then lost в третьому коліs of Wimbledon to Саманта Стосур 3-6, 3-6 and French Open to Каміла Джорджі 3-6, 6-7(6-8). At the US Open, she reached the fourth round, falling to Марія Шарапова 1-6, 6-4, 4-6. She had huge top ten wins over Саманта Стосур і Сара Еррані.

Кириленко Марія Юріївна
Kirilenko was one of the two wild card recipients in the event. Kirilenko did not win a title in the year. However, she was able to reach two finals in the year the first of which was in the Паттайя, losing to Даніела Гантухова 7-6(7-4), 3-6, 3-6. She reached her second final New Haven Open at Yale losing to Петра Квітова 6-7(9-11), 5-7, despite leading 5-2 in the second set. She was able to reach the quarterfinals of Вімблдон losing to Агнешка Радванська 5-7, 6-4, 5-7 in a rain delayed match. At the Olympics she ended 4th place losing the Bronze Medal Match to Вікторія Азаренко 3-6, 4-6. At the other slams, she lost в третьому коліs of the Відкритий чемпіонат Австралії retiring against Kvitová 0-6, 0-1 and of the Відкритий чемпіонат США losing to Андреа Главачкова 7-5, 4-6, 4-6. She also reached the second round of the Відкритий чемпіонат Франції losing to Клара Закопалова 4-6, 6-3, 3-6. Her biggest win came у чвертьфіналі of the Olympics over Kvitová.

Роберта Вінчі
Vinci is participating вдруге after 2011. She кваліфікувалась to the event by winning the Texas Tennis Open defeating Єлена Янкович з рахунком 7-5, 6-3 and without dropping a set in the tournament. She then reached her first slam quarterfinal Відкритий чемпіонат США after defeating world no. 2Агнешка Радванська 6-1, 6-4 before losing to doubles partner Сара Еррані 2-6, 4-6. In the other slams, she lost у другому колі of the Відкритий чемпіонат Австралії to Чжен Цзє 4-6, 2-6, first round of the Відкритий чемпіонат Франції losing to Софія Арвідссон 2-6, 6-4, 3-6, and the fourth round of Вімблдон losing to Таміра Пашек 2-6, 2-6. She earned another top ten win over world no. 7 Анджелік Кербер 6-2, 7-6(9-7).

Сє Шувей
Hsieh is having a breakthrough season, she started out of the top 100. She won her first ever WTA Tour singles title in the Malaysian Open as a qualifier over Петра Мартич after Martić знялася when Hsieh was leading 2-6 7-5 4-1 due to fatigue from playing 3 hours earlier in the day. This made her eligible to qualify for the event She also won the Guangzhou International Women's Open defeating Britain's Лора Робсон 6-3, 5-7, 6-4, after coming back from 0-3 in the deciding set. She also won 3 ITF titles in the year. In the slams, she lost в першому коліs of the Відкритий чемпіонат Франції to Флавія Пеннетта 7-6(7-3), 4-6, 2-6, and of the Відкритий чемпіонат США to Магдалена Рибарикова 3-6, 6-2, 3-6, she also advanced to the third round of Вімблдон before losing to 1-ша ракетка світу Марія Шарапова 1-6, 4-6.

Чжен Цзє
Zheng had a stellar start of the year by winning the ASB Classic over Флавія Пеннетта after the Italian знялася while Zheng was leading 2-6, 6-3, 2-0. This win made her viable to qualify for the event. She continued to have a good form coming into the Відкритий чемпіонат Австралії upsetting then world no. 9 Маріон Бартолі 6-3, 6-3 в третьому колі before losing to Сара Еррані 2-6, 1-6 in the following round. At the other slams, she lost у другому колі to Александра Возняк in the Відкритий чемпіонат Франції 2-6, 4-6. She also lost в третьому коліs of Вімблдон to Серена Вільямс 7-6(7-5), 2-6, 7-9 and of the Відкритий чемпіонат Франції to world no. 1 Вікторія Азаренко 0-6, 1-6. Zheng was able to participate because of the earlier injury-induced withdrawal of qualifier Кая Канепі, who was higher ranked.

Даніела Гантухова
Hantuchová went into a great start of the season by reaching the final of the Brisbane International, where she lost to Кая Канепі 2-6, 1-6. At the Відкритий чемпіонат Австралії, she reached the third round losing to Кім Клейстерс 3-6, 2-6. She then defended her title PTT Pattaya Open defeating Марія Кириленко з рахунком 6-7(4-7), 6-3, 6-3 She then знялись from the entire clay season including the Відкритий чемпіонат Франції через травму лівої ступні). She then lost в першому коліs of Вімблдон 4-6, 6-7(1-7) to Джеймі Гемптон and the Відкритий чемпіонат США to Анастасія Павлюченкова 4-6, 6-7(1-7). Her best win in the season was against then world no. 11 Лі На. Hantuchová was the last player to gain direct acceptance to Sofia after qualifier Вінус Вільямс decided not to participate due to other commitments.

Цветана Піронкова
Pironkova is one of the wild card recipients, being a native of Bulgaria. Her best results are two quarterfinals. However, she was able to earn two top-ten wins over then world no. 9 Лі На Open GDF Suez, winning after Li знялася 7-6(7–5), 3-2 and over then world no. 3 Агнешка Радванська Aegon International 6–2, 6–4. At the slams, she reached the fourth round of the Відкритий чемпіонат США, losing to Ана Іванович 0-6, 4-6. She lost у другому колі of the other slams, losing to Галина Воскобоєва 4-6, 4-6 Відкритий чемпіонат Австралії, to Франческа Ск'явоне 6-2, 3-6, 1-6 Відкритий чемпіонат Франції and to Марія Шарапова at Вімблдон 6–7(3–7), 7–6(7–3), 0–6.

Groupings
The 2012 edition of the Tournament of Champion, the competitors were divided into two groups the Sredets and Serdika, which are districts in Sofia. The Serdika Group consists of no. 1 seed Каролін Возняцкі, no. 4 seed Роберта Вінчі, no. 5 seed Сє Шувей, and no. 7 seed Даніела Гантухова. The Sredets Groups are composed by no. 2 seed Петрова Надія Вікторівна, no. 3 seed Кириленко Марія Юріївна, no. 6 seed Чжен Цзє, and no. 8 seed Цветана Піронкова. The alternates are Софія Арвідссон and Алізе Корне.

In the Serdika group, in their respective head-to-heads, Каролін Возняцкі was 7-2, Роберта Вінчі was 4-2, Сє Шувей was 0-4, and Даніела Гантухова was 4-7. Leading the group Wozniacki is down in her head-to-head against Vinci 0-1, losing their only encounter Rogers Cup 2011 6-4, 7-5. Against Hsieh, the Danish has a perfect record of 2-0 winning their last encounter China Open 6-7(5-7), 7-6(7-3), 6-0. Wozniacki also has a good record against Hantuchová, as she led  5-1, with her beating the Slovak twice in the year, with the latest win coming Toray Pan Pacific Open 2012 7-6(7-3), 6-1. Vinci on the other hand has a 1-0 record against Hsieh, with the win coming in the 2012 Dallas Tennis Classic 6-2, 6-2. Against Hantuchová, she is tied at 2-2, with Hantuchová winning their last encounter Brisbane International 2012 7-5, 6-2. In the final head-to-head of the group between Hantuchová and Hsieh, the Slovak leads 1-0 with the win coming in the PTT Pattaya Open 2012 6-4, 6-1.

In the Sredets group, in their head-to-heads with players within their group, Надія Петрова was 12-6, Марія Кириленко was 7-9, Чжен Цзє  was 8-11, and Цветана Піронкова is 1-2. Petrova's head-to-head in her group is mixed, she is 4-4 against compatriot Kirilenko, with Kirilenko winning their last match BNP Paribas Open 2012 6-1, 5-7, 6-2. She then has a very good record against Zheng compiling an 8-1, with Petrova winning the first 5 meetings and their last meeting 2012 Summer Olympics 6-4, 7-6(9-7). She is however 0-1 against Pironkova, with the Bulgarian winning Brussels Open 2012 6-3, 6-2. Kirilenko on the other hand is 3-5 down against Zheng in their head-to-head, however she won their last 2 meeting both in 2012, with the latest encounter Mutua Madrid Open 2012 6-2, 7-5. Kirilenko and Pironkova will meet for the first time in the event. In the match-up between Zheng and Pironkova, Zheng lead 2-0 winning their most recent match New Haven Open at Yale 2012 7-5, 6-2.

Player head-to-head
Below are the head-to-head records as they approached the tournament.
<center>
{{8TeamRR
|standings-overall = Overall
|YTD W-L=YTD
|team-1-abbrev= К Возняцкі
|team-1= Каролін Возняцкі
|team-2-abbrev=Н Петрова|team-2= Надія Петрова
|team-3-abbrev= М Кириленко
|team-3= Марія Кириленко
|team-4-abbrev=Р Вінчі|team-4= Роберта Вінчі
|team-5-abbrev=Hsieh
|team-5= Сє Шувей
|team-6-abbrev=Ц Чжен|team-6= Чжен Цзє
|team-7-abbrev=Д Гантухова
|team-7= Даніела Гантухова
|team-8-abbrev=Ц Піронкова|team-8=|1v2=4–1 |1v3=5–1 |1v4=0–1 |1v5=2–0 |1v6=1–3 |1v7=5–1 |1v8=3–0 |standings-1=20–7|YTD W-L-1=46–20
|2v1=1–4 |2v3=4–4 |2v4=2–2 |2v5=1–0 |2v6=8–1 |2v7=4–3 |2v8=0–1 |standings-2=23–15|YTD W-L-2=34–19
|3v1=1–5 |3v2=4–4 |3v4=3–2 |3v5=1–0 |3v6=3–5 |3v7=2–5 |3v8=0–0 |standings-3=14–21|YTD W-L-3=32–22
|4v1=1–0 |4v2=2–2 |4v3=2–3 |4v5=1–0 |4v6=1–3 |4v7=2–2 |4v8=3–0 |standings-4=12–10|YTD W-L-4=42–26
|5v1=0–2 |5v2=0–1 |5v3=0–1 |5v4=0–1 |5v6=1–0 |5v7=0–1 |5v8=0–0 |standings-5=1–6|YTD W-L-5=46–18
|6v1=3–1 |6v2=1–8 |6v3=5–3 |6v4=3–1 |6v5=0–1 |6v7=0–6 |6v8=2–0 |standings-6=14–20|YTD W-L-6=27–22
|7v1=1–5 |7v2=3–4 |7v3=5–2 |7v4=2–2 |7v5=1–0 |7v6=6–0 |7v8=1–0 |standings-7=19–13|YTD W-L-7=26–21
|8v1=0–3 |8v2=1–0 |8v3=0–0 |8v4=0–3 |8v5=0–0 |8v6=0–2 |8v7=0–1 |standings-8=1–9|YTD W-L-8=19–22
}}
</center>

 Переможниці та фіналістки 

 Одиночний розряд 

 Надія Петрова''' —  Каролін Возняцкі, 6–2, 6–1

Див. також 
Турнір чемпіонок WTA
Тур WTA 2012

Примітки

Посилання 

Qatar Airways Tournament of Champions
Спортивні змагання у Болгарії
2012 у болгарському спорті